Gorno (Italië)
 Górno (Polen) (doorverwijspagina)